Остап Антонович Стеца (, ; 18 июля 1900, Команча — 23 марта 1978, Москва) — украинский, советский и польский военный лемковского происхождения, генерал-майор Красной Армии, бригадный генерал Войска Польского, член Комитета национальной безопасности ПНР. Участник Первой мировой, Гражданской и Великой Отечественной войн.

Биография 
Родился 18 июля 1900 года в семье путевого обходчика возле с.Команча, уезд Санок (Австро-Венгерская империя, ныне Жешувское воеводство Республика Польша). С 15 лет работал путевым обходчиком на станции Конюхов.

В 1916 году добровольцем вступил в Легион Украинских Сечевых Стрельцов и был направлен на русский фронт. В октябре 1916 года во время Брусиловского прорыва попал в русский плен. Вскоре сбежал, работал батраком на Украине (по другим данным был освобожден в 1918 году после заключения Брестского мира).

Весной 1918 года во время наступления австро-немецких войск на Украину снова вступил в УСС (Елизаветград, Черновцы). В ноябре 1918 направлен во Львов, где принимал участие в боях против поляков. После того как Украинская Галицкая армия в начале 1919 была отброшена к Збручу, воевал с белыми войсками генерала Деникина (Вапнярка, Гайсин), попал в плен к белогвардейцам, заболел тифом и был направлен в госпиталь в Одессу. Весной 1920 года вступил в Красную Украинскую Галицкую Армию и в составе 1 Железнодорожного батальона был направлен в Казань. Поступил в Казанское пехотное училище, в мае 1920 переведен в Школу Червоных Старшин имени ВЦИК (Харьков). В сентябре 1920 в составе Сводной курсантской дивизии имени тов.Павлова направлен на Западный фронт против поляков, затем на Южный фронт против Врангеля. Принимал участие в ликвидации отрядов Махно.

В феврале 1921 года вернулся в Харьков и в июле окончил курс Школы червоных старшин, после чего продолжил службу в ней в должности командира курса. В 1929-1932 обучался в Военной академии им.Фрунзе, руководитель группы – Г.Гай.

В 1937 году – старший преподаватель тактики Свердловского пехотно-пулемётного училища. В июне 1938 был арестован по обвинению в «шпионско-диверсионной деятельности». Отказался признать себя виновным и 24 сентября 1940 года был освобожден из Нижнетагильской тюрьмы. В 1940 году был назначен преподавателем тактики в Высшую школу штабной службы, с марта 1941 – в Военной академии им.Фрунзе, в октябре 1941 эвакуирован в Ташкент.

В апреле 1944 года направлен в состав Войска Польского, сформированного генералом Берлингом на территории СССР. С 19 апреля 1944 по 20 апреля 1945 — начальник штаба 1 польской дивизии имени Костюшко. Участвовал в боях у Ленино, штурме Варшавы (сентябрь 1944-январь 1945). 21 апреля 1945 назначен командиром новосозданной офицерской школы №3 в Иновроцлаве, с декабря 1945 – начальник оперативного отдела Генерального штаба Войска Польского, c 24 декабря 1945 г. бригадный генерал.

До 1948 года служил начальником отдела III Генерального штаба и заместителем командира Академии Генерального штаба по научной работе. В 1946-1947 был секретарем Государственной комиссии безопасности, в которую входили, в частности, министр обороны Михал Роля-Жимерский, главный комендант милиции Францишек Юзвяк, министр безопасности Станислав Радкевич.

Участвовал в организации операции «Висла» по ликвидации ОУН-УПА. В 1949 начальник Военной академии Польши. С 31 декабря 1954 по 6 декабря 1955 исполнял обязанности командующего Силезским военным округом в связи с отсутствием командира, генерал-майора Всеволода Стражевского. Награждён рядом польских и советских орденов и медалей.

В 1956 году был отозван в СССР, где и прожил оставшиеся годы. Похоронен в Москве.

Награды

СССР 
 Орден Красного Знамени (трижды, 1944, 1945, 1946)
 Орден Ленина (1946)
 Медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина»
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
 Медаль «Двадцать лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
 Медаль «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
 Медаль «За взятие Берлина»
 Медаль «За освобождение Варшавы»
 Медаль «Ветеран Вооружённых Сил СССР»
 Медаль «30 лет Советской Армии и Флота»
 Медаль «40 лет Вооруженных Сил СССР»
 Медаль «50 лет Вооружённых Сил СССР»
 Медаль «60 лет Вооружённых Сил СССР»

Польша 
 Кавалер ордена Virtuti Militari V степени (1945)
 Командорский крест Ордена Возрождения Польши (1954)
 Офицерский крест Ордена Возрождения Польши (1948)
 Орден «Крест Грюнвальда» III класса (1945)
 Золотой Крест Заслуги (1945)
 Медаль «За Одру, Нису и Балтику» (1945)
 Медаль «За Варшаву. 1939–1945» (1945)
 Серебряная медаль «Вооружённые силы на службе Родине» (1954)
 Бронзовая медаль «Вооружённые силы на службе Родине»
 Серебряная медаль «За заслуги при защите страны» (1968)
 Бронзовая медаль «За заслуги при защите страны»
 Медаль «Победы и Свободы»

Другие 
 Чехословацкий Военный крест 1939 года

Примечания

Литература

Ссылки 
 Znani Łemkowie, Ostap Steca
 Ukraińscy wojskowi w LWP art. Mariana Kałuskiego
 Archiwum ŁEMKA
 Akcja Wisła i działania O. Steca w jęz. niemieckim

Военнослужащие Легиона украинских сечевых стрельцов
Военные Галицкой армии
Участники Советско-польской войны (советские республики)
Военачальники Великой Отечественной войны
Выпускники Военной академии имени М. В. Фрунзе
Военачальники, репрессированные в СССР
Репрессированные в СССР
Члены КПСС
Советские офицеры в Польской Армии 1943—1968
Похороненные в Москве
Военнопленные Первой мировой войны (Австро-Венгрия)